Die Saison 1977/78 war die dritte Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen mit je zehn Mannschaften aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die Gruppen Nord und West sowie die Gruppen Süd und Ost gemeinsame Playoffs austrugen. Die beiden Sieger jeder Playoffgruppe qualifizierten sich wiederum für die Kvalserien, in der sie auf den Vorletzten der Elitserien trafen. Die beiden Erstplatzierten der Kvalserien durften in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten. Der Letztplatzierte der Gruppe Nord sowie die jeweils beiden Letztplatzierten der übrigen drei Hauptrundengruppen stiegen direkt in die Division 2 ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Nord/West 
Erste Runde
 IF Björklöven – Strömsbro IF 2:0 (7:2, 2:1 n. V.)
 IFK Kiruna – Fagersta AIK 2:1 (3:0, 3:4, 5:1)
 Mora IK – Kiruna AIF 2:0 (5:2, 10:0)
 KB Karlskoga – Bodens BK 2:0 (7:3, 5:0)

Zweite Runde
 IF Björklöven – KB Karlskoga 2:0 (11:3, 5:4)
 IFK Kiruna – Mora IK 2:0 (6:5, 5:3)

Süd/Ost 
Erste Runde
 Örebro IK – Nybro IF 2:1 (7:0, 3:6, 5:1)
 Huddinge IK – IFK Bäcken 2:0 (9:2, 7:2)
 Tingsryds AIF – Väsby IK 2:0 (7:3, 9:0)
 HV71 – Hammarby IF 1:2 (4:8, 4:1, 3:6)

Zweite Runde
 Örebro IK – Hammarby IF 2:1 (3:5, 2:0, 4:3)
 Huddinge IK – Tingsryds AIF 2:0 (7:2, 8:5)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1977
Eishockeysaison 1977/78